Schweingruber ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Schweingruber (* 1952), Schweizer Politiker 
 Eduard Schweingruber (1899–1975), Schweizer Theologe, Pfarrer und Autor
 Fritz Hans Schweingruber (1936–2020), Schweizer Hochschullehrer und Autor